Чемпионат СССР 1969 года во второй группе класса «А» проходил в два этапа: на первом этапе 87 клубов в четырёх подгруппах (вторая подгруппа была в свою очередь разбита на две зоны, разыгравшие две стадии) определяли участников финального турнира (лучшие команды в каждой подгруппе); на втором этапе клубы в финальном турнире разыграли путёвку в первую группу.

Предварительный этап

1 подгруппа 
Победитель — «Спартак» Орджоникидзе — вышел в финал турнира, ещё три клуба — ленинградское «Динамо», краснодарская «Кубань» и ивановский «Текстильщик» — остались в первой группе класса «А» (так со следующего года стала называться вторая группа), грозненский «Терек» перешёл в класс «Б», а остальные клубы перешли во вторую группу класса «А».

Бомбардиры:

* Ещё один мяч забил в финальном турнире.

2 подгруппа 
Турнир во второй подгруппе проходил в два этапа. На первом этапе в двух зонах по 12 клубов было разыграно право играть в финале подгруппы, на втором этапе команды разыграли места с 1-го по 12-е и с 13-го по 24-е. Победитель второго этапа — хабаровский СКА — вышел в финал первенства, ещё два клуба — казанский «Рубин» и астраханский «Волгарь» — остались в первой группе класса «А» (так со следующего года стала называться вторая группа), магнитогорский «Металлург» перешёл в класс «Б», а остальные клубы перешли во вторую группу класса «А».

Бомбардиры:

Зональная стадия

1 зона

2 зона

Финал подгруппы 
Игрались матчи (дома и в гостях) с командами, которые играли в другой зоне зональной стадии.

За 1—12 места 
Перед началом турнира за 1—12 места у команд сохранялись показатели матчей из зональной стадии только с командами, вышедшими в этот турнир.

Так, после двух туров турнира за 1—12 места (результаты: «Аэрофлот» (Иркутск) — «Рубин» (Казань) — 0:0, «Селенга» (Улан-Удэ) — «Спартак» (Йошкар-Ола) — 2:2, СКА (Хабаровск) — «Волга» (Горький) — 5:0, «Калининец» (Свердловск) — «Волгарь» (Астрахань) — 2:1, «Томлес» (Томск) — «Сокол» (Саратов) — 1:0, «Кузбасс» (Кемерово) — «Металлург» (Куйбышев) — 1:4, «Аэрофлот» (Иркутск) — «Спартак» (Йошкар-Ола) — 2:1, «Селенга» (Улан-Удэ) — «Волга» (Горький) — 0:2, СКА (Хабаровск) — «Рубин» (Казань) — 0:0, «Калининец» (Свердловск) — «Металлург» (Куйбышев) — 1:2, «Томлес» (Томск) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:2, «Кузбасс» (Кемерово) — «Сокол» (Саратов) — 1:2) турнирная таблица выглядела следующим образом:

Примечания

Победитель — хабаровский СКА — вышел в финал, ещё два клуба — казанский «Рубин» и астраханский «Волгарь» (вместо команды «Металлург» Куйбышев, который был объединён с командой «Крылья Советов») — остались в первой группе класса «А» (так со следующего года стала называться вторая группа), а остальные клубы перешли во вторую группу класса «А».

За 13—24 места 
В турнире за 13—24 места у команд сохранялись все показатели зональной стадии.

Магнитогорский «Металлург» перешёл в класс «Б», а остальные клубы перешли во вторую группу класса «А».

3 подгруппа 
Победитель днепропетровский «Днепр» вышел в финал, ещё три клуба — киевский СКА, харьковский «Металлист» и львовские «Карпаты» — остались в первой группе класса «А» (так со следующего года стала называться вторая группа), три последних клуба — винницкий «Локомотив», хмельницкое «Динамо» и северодонецкий «Химик» — перешли в класс «Б», а остальные клубы перешли во вторую группу класса «А».

Бомбардиры:

* Ещё один мяч забил в финальном турнире.

4 подгруппа 
Победитель — вильнюсский «Жальгирис» — вышел в финал, семь клубов — «Шахтёр» Караганда, «Локомотив» Тбилиси, «Энергетик» Душанбе, «Строитель» Ашхабад, «Молдова» Кишинёв, «Алга» Бишкек «Даугава» Рига — остались в первой группе класса «А» (так со следующего года стала называться вторая группа), три клуба — «Неман» Гродно, «Зарафшан» Навои и «Металлург» Чимкент — попали в переходной турнир, «Мешахте» Ткибули перешёл в класс «Б», а остальные клубы перешли во вторую группу класса «А».

Бомбардиры:

* Ещё один мяч забил в финальном турнире.

Финал за 1—4 места 
Финальный турнир проходил в один круг в Симферополе. Победитель — «Спартак» Орджоникидзе — вышел в высшую группу класса «А», остальные участники остались в первой группе класса «А» (так со следующего года стала называться вторая группа).

Матчи 

1 тур

2 тур

3 тур

Примечания

Ссылки 
 Вторая группа класса «А» СССР 1969 на КЛИСФ

Чемпионат СССР по футболу 1969
1969